TV ali tv je kratica, ki lahko pomeni:
 televizija
 transverzala